Сезон Высшей лиги КВН 2021 года — 35-й сезон с возрождения телевизионного КВН в 1986 году, прошёл в год 60-летия Клуба весёлых и находчивых.

В 2021 году в редакторском составе вновь произошли изменения. Свою работу в «АМиК» завершил Дмитрий Шпеньков, который редактировал Высшую лигу с 2012 года. На своих местах остались Михаил Марфин и Евгений Донских, к ним присоединились Владимир Тарарыкин (чемпион 2009 года в составе команды «ПриМа»), Олег Валенцов (редактор структуры лиг Москвы и Подмосковья) и Сангаджи Тарбаев (чемпион сезона 2006 в составе команды РУДН), который оставил пост постоянного представителя Калмыкии в Москве.

Ещё до фестиваля в Сочи полуфиналисты сезона — команды «Станция Динамо» (Москва) и «Громокошки» (Липецк), заявили о распаде. Бронзовые призёры из Снежногорска заявили об уходе из КВН на финале Высшей лиги. Некоторые команды, выступившие неудачно в предыдущем сезоне также решили не продолжать играть, и не приехали на фестиваль. Уже по итогам первого тура шансов на участие в сезоне лишилась долгоиграющая самарская команда «Волжане» (полуфиналисты сезона 2019), которая всё же выступила во втором туре, но с прощальным выступлением. По итогам второго тура в Высшую лигу не попали «Такая история» (Орёл) и «Рязанский проспект» (Москва). Обе команды завершили сезон 2020 на этапе 1/8-й финала, и продолжили играть в других лигах — «Историки» стали чемпионами Международной лиги (второй раз), а «Рязанка» играла в специальном турнире Лиги Москвы и Подмосковья (в котором все команды дошли до финала). По итогам фестиваля, орловская команда не попала ни в одну телелигу, а москвичи были отправлены обратно в Премьер-лигу, где они уже играли в сезонах 2018 и 2019.

Из-за пандемии COVID-19 фестиваль «КиВиН 2021» состоялся не в январе, как обычно, а в марте, и начало сезона Высшей лиги было также отложено до апреля. Три участника сезона были определены заранее — это чемпионы Премьер-лиги, команда КВН «Росы»; команда РЭУ имени Плеханова «Улица Плеханова», получившая место в Высшей лиге, выиграв кубок на Спецпроекте 2020 года; а также «Дети Тьюринга» — команда, которая выиграла 1/8-ю финала сезона 2020, однако была вынуждена отказаться от дальнейшего участия из-за того, что четвертьфинальные игры проходили в Крыму.

На фестивале КВН в Сочи было принято решение расширить Высшую лигу до 25 команд. Таким образом, сезон 2021 установил новый рекорд по количеству участников, а также по количеству дебютантов — их оказалось семнадцать. Все они команды-выпускники Премьер, Первой и Международной лиг, за исключением трёх: женская сборная РУДН «RUDN United» попала в Высшую лигу из Юго-Западной, а Сборная Пермского края и «Неудержимый Джо» — совершенно новые команды, и если первая сборная состоит в основном из участников нетелевизионных лиг, то в состав второй вошли КВНщики из известных команд Высшей лиги, такие как «Парапапарам», «Борцы», Сборная города Мурманска и «Планета Сочи» — объединяет их то, что все они не были чемпионами Высшей лиги. Ещё одна сборная КВНщиков — «Город N», представляла Челябинск; в 2020 году эта команда выиграла Первую лигу, и по итогам фестиваля, попала напрямую в Высшую, как и ещё один чемпион — «Северяне» из города Нягань.

Ещё один выпускник Первой лиги — «ИП Бондарев» из города Надым (ЯНАО), является новым проектом КВНщиков, раньше игравших за Сборную Ямала — команду, которая должна была играть в Высшей лиге ещё в 2016 году в качестве победителей турнира «Дорога в Высшую лигу», но в итоге из-за слабого и неубедительного выступления в Сочи была лишена этого права.

Второй раз подряд в Высшую лигу попали две команды из Республики Беларусь, и впервые в сезон были приглашены две команды из Подмосковья, две команды с Дальнего Востока (одна из Владивостока и одна из Хабаровска), а также две команды из Ростова-на-Дону — «Семейные штучки» и «Флэш-Рояль». Обе команды сыграли по несколько сезонов в Премьер-лиге до попадания в Высшую лигу: «Семейные штучки» выступали под названием «19:30», а на фестивале в Сочи представили новый «семейный» формат команды под новым названием (один из участников команды — полуторагодовалый ребёнок); «Флэш-Рояль» играли в Премьер-лиге в сезонах 2017 и 2019, и оба раза не попадали ни в одну телелигу на следующий год. Сезон 2020 команда решила провести в Лиге Москвы и Подмосковья, где был организован специальный турнир с участием команд Высшей и Премьер-лиг.

В сезоне 2021 впервые сыграли команды КВН из Клина, Королёва, Надыма, Тулы и Светлого. Впервые с 1990 года в Высшую лигу попала команда из Нижнего Новгорода.

Изначально планировалось сыграть сезон 2021 по схеме предыдущего: пять игр 1/8-й финала, три четвертьфинала, два полуфинала, утешительная игра за Кубок мэра Москвы и место в финале, и финал; но после четвертьфиналов председатель жюри Константин Эрнст попросил добрать три команды и добавить к полуфинальному этапу ещё одну игру. Таким образом, сезон 2021 также побил рекорд по количеству игр: с учётом утешительного полуфинала, их было 13.

В итоге до финала дошло пять команд: три победителя полуфиналов — «Неудержимый Джо», Сборная Пермского края и «Имени меня»; обладатели Кубка мэра Москвы — «Юра»; а также команда «Доктор Хаусс», прошедшая добором. Таким образом, финал 2021 стал первым с участием трёх команд-дебютантов, и первым с 2005 года с участием белорусской команды. Чемпионство поделили две сборные КВНщиков, не игравшие до этого сезона в таких составах ни одной игры — «Неудержимый Джо» и Сборная Пермского края; серебряные медали завоевала команда «Имени меня», а бронзу получили могилёвцы.

Состав 
Для участия в сезоне были приглашены следующие 25 команд КВН:

 RUDN United (Москва) — чемпионы Юго-Западной лиги
 Флэш-Рояль (Ростов-на-Дону) — чемпионы специального турнира Лиги Москвы и Подмосковья
 Девчонки (Клин) — финалисты Международной лиги
 Красный лис (Владивосток) — финалисты Международной лиги
 Уже не дети (Светлый) — чемпионы Международной лиги
 ИП Бондарев (Надым) — финалисты Первой лиги
 Пал Палыч (Хабаровск) — финалисты Первой лиги
 Северяне (Нягань) — чемпионы Первой лиги
 Город N (Челябинск) — чемпионы Первой лиги
 Семейные штучки (Ростов-на-Дону) — полуфиналисты Премьер-лиги (выступали под названием «19:30»)
 Сборная бывших (Тула) — финалисты Премьер-лиги
 Имени меня (Королёв) — финалисты Премьер-лиги
 Сборная молодых учёных (Москва) — финалисты Премьер-лиги
 Улица Плеханова (Москва) — финалисты Премьер-лиги, обладатели малого Кубка мэра Москвы
 Росы (Нижний Новгород) — чемпионы Премьер-лиги (выступали под названием «Вологодские росы»)
 Сборная Пермского края (Пермь) — новая сборная пермских КВНщиков
 Неудержимый Джо (Москва) — новая сборная КВНщиков Высшей лиги
 Дети Тьюринга (Минск) — второй сезон в Высшей лиге, финалисты специального турнира Лиги Москвы и Подмосковья
 Я обиделась (Новосибирск) — второй сезон в Высшей лиге
 Юра (Москва) — второй сезон в Высшей лиге, финалисты Международной лиги
 Армянская сборная (Москва) — второй сезон в Высшей лиге
 Доктор Хаусс (Могилёв) — второй сезон в Высшей лиге
 G-Drive (Москва) — третий сезон в Высшей лиге
 Михаил Дудиков (Ставрополь) — третий сезон в Высшей лиге
 Полуостров (Симферополь) — второй сезон в Высшей лиге

Чемпионами сезона стали две команды — Сборная Пермского края и «Неудержимый Джо».

Члены жюри
В сезоне-2021 за столиками членов жюри оказались 25 человек. Юлий Гусман судил все тринадцать игр сезона, на одну меньше — Константин Эрнст. Семь игр отсудил Александр Ревва, по шесть — Вадим Галыгин и Алла Михеева, по четыре игры в активе у Валерия Меладзе, Дмитрия Хрусталёва и Пелагеи. Более одного раза в жюри также сидели Валдис Пельш и Вячеслав Муругов (по три игры), и Светлана Лобода, Никита Нагорный, Семён Слепаков (по две игры).

Игры

⅛ финала 
Первая ⅛ финала

Результат игры:
 ИП Бондарев
 Неудержимый Джо
 Семейные штучки
 Красный лис
 Я обиделась

 В состав сборной «Неудержимый Джо» вошли представители следующих команд КВН: «Парапапарам» (Москва), «Борцы» (Сургут), «Будем дружить семьями» (Москва), Сборная города Мурманска, Сборная Снежногорска, «Планета Сочи», «Радио Свобода» (Ярославль), Сборная Забайкальского края (Чита).
 В выступлениях команд на этой игре также появлялись КВНщики из предыдущих сезонов: команде «Красный лис» помогал Александр Мадич (Сборная Владивостока), за команду «Я обиделась» выступили Александр Коптель и Максим Аникин («СТЭПиКо»). Не присутствовали на игре, но появились в видео, снятых командами Семён Слепаков (в приветствии команды «Неудержимый Джо») и Пелагея (в МДЗ «Я обиделась»). Также в домашнем задании команды «Я обиделась» было показано видео с участием Алексея Ягудина.
 
Вторая ⅛ финала

Результат игры:
 Город N
 Уже не дети
 Юра
 Дети Тьюринга
 Пал Палыч

 Эфир этой игры состоялся после эфиров третьей и четвёртой игр 1/8-й финала. Это второй случай показа игр Высшей лиги не в хронологическом порядке. Первый был в 2004 году, хотя в том сезоне не по порядку шли не эфиры, а сами игры, поскольку вторая 1/8-я финала была сыграна до первой, в которой было официальное открытие сезона.
 В домашнем задании команды «Юра» принял участие певец Анатолий Цой. В выступлениях команды «Пал Палыч» были показаны ролики, записанные Михаилом Дегтярёвым.
 
Третья ⅛ финала

Результат игры:
 G-Drive
 Северяне
 Михаил Дудиков
 Девчонки
 Сборная молодых учёных

 Эта игра вышла в эфир раньше второй 1/8-й финала.
 В приветствии «Сборной молодых учёных Росатома» приняла участие Роза Сябитова.
 В приветствии «Северян» выступил Дмитрий Янушкевич, участник предыдущей няганской команды КВН — «Кефир».
 Как и свои предшественники из «Кефира», няганская команда набрала максимальный балл за первый и третий конкурсы своей дебютной игры в Высшей лиге, однако в отличие от «Кефира» не смогла выиграть разминку и уступила первое место.
 В эфире поменяли местами домашние задания команд «G-Drive» и «Михаил Дудиков». На самой игре ставропольцы выступали последними.
 В своём домашнем задании «Северяне» показали «Сказ о том, как Иван-дурак Василису спасал».

Четвёртая ⅛ финала

Результат игры:
 Имени меня
 Росы
 Улица Плеханова
 Полуостров
 Флэш-Рояль

 Эта игра вышла в эфир раньше второй 1/8-й финала.
 Начиная с сезона 2016 и до 2020 года все действующие чемпионы Премьер-лиги — «Хара Морин», «НАТЕ», «Театр уральского зрителя», «Громокошки» и «Буряты» — останавливались на этапе 1/8-й финала Высшей лиги. Команда «Росы» стала первой с 2015 года, прошедшей в четвертьфинал в своём дебютном сезоне.
 Команда «Полуостров» стала третьей командой-финалистом, вылетевшей в первой игре следующего за финалом сезона, после «Эскадрона гусар» в 1992-м и Сборной Большого московского цирка в 2018-м. На первых этапах также заканчивали сезон финалисты ДГУ (1992; финалисты 1988 и 1990) и Сборная Физтеха (2016; финалисты 2014); в прочих случаях финалисты, проигравшие на первых этапах, добирались в следующий этап.
 Домашние задания команд в эфире были показаны не в том порядке, который был на самой игре. Порядок на игре: «Росы», «Улица Плеханова», «Имени меня», «Флэш-Рояль», «Полуостров»; в эфире: «Флэш-Рояль», «Росы», «Улица Плеханова», «Полуостров», «Имени меня».
 В своём домашнем задании «Имени меня» показали голливудский блокбастер о супергероях «Карл у Клары украл кораллы», основанный на персонажах из скороговорок.
 В приветствии команды «Улица Плеханова» принял участие Михаил Гребенщиков.
 
Пятая ⅛ финала

Результат игры:
 Сборная Пермского края
 Армянская сборная
 Доктор Хаусс
 Сборная бывших
 RUDN United

 Сборная Пермского края — 23-я команда, набравшая максимум за игру в Высшей лиге. На этой игре они показали домашнее задание по мотивам сказки «Аладдин» и телесериала «Бригада».
 В домашнем задании «Сборной бывших» принял участие Александр Олешко.
 «Сборная бывших» получила 4,3 балла за каждый из трех конкурсов.

Четвертьфиналы 
Первый четвертьфинал

Результат игры:
 Имени меня
 Неудержимый Джо
 Город N
 Юра
 Семейные штучки

 В конкурсе СТЭМ были показаны следующие знакомые сюжеты: «Город N» — разведённая пара делит имущество; «Юра» — вечер пятницы в караоке; «Семейные штучки» — прогулка во дворе глазами ребёнка; «Неудержимый Джо» — «Три богатыря»; «Имени меня» — спортивная драма «Игрок в лапту».
 В музыкальном фристайле команды «Юра» приняла участие группа «Отпетые мошенники», во фристайле «Неудержимого Джо» — Андрей Григорьев-Аполлонов.
 Антон Остерников из команды «Город N» и Дмитрий Блохин из команды «Неудержимый Джо» играли вместе в Высшей лиге за читинскую команду «Гураны».

Второй четвертьфинал

Результат игры:
 ИП Бондарев
 Северяне; Доктор Хаусс
 G-Drive
 Уже не дети

 В конкурсе СТЭМ были показаны следующие знакомые сюжеты: «Уже не дети» — «Волшебник Изумрудного города»; «G-Drive» — «Колобок»; «Северяне» — «Каникулы в Простоквашино»; «Доктор Хаусс» — очень сильный ветер; «ИП Бондарев» — «Нарко».
 Перед последним конкурсом «ИП Бондарев» были на четвёртом, непроходном, месте, но вышли на первое и выиграли игру, благодаря музыкальному фристайлу, в котором показали балет «История малого бизнеса».

Третий четвертьфинал

Результат игры:
 Сборная Пермского края
 Михаил Дудиков
 Росы
 Армянская сборная
 Улица Плеханова

 В конкурсе СТЭМ были показаны следующие знакомые сюжеты: «Улица Плеханова» — «Детективы»; «Михаил Дудиков» — «Секс-миссия»; Сборная Пермского края — «Терминатор»; «Росы» — «Город грехов»; «Армянская сборная» — «Загадочная история Бенджамина Баттона».
 В приветствии и СТЭМе «Армянской сборной» принял участие Сарик Андреасян. В СТЭМе «Улицы Плеханова» участвовал Игорь Лукин из сериала «Детективы». В конкурсе приветствие команда «Михаил Дудиков» выступила вместе с Дмитрием Красиловым (танцор, известный по клипу на песню «UNO» группы «Little Big»).

По окончании третьего четвертьфинала председатель жюри Константин Эрнст предложил добрать в полуфинал три команды, занявшие четвёртые места в своих четвертьфиналах: Юра (первая игра), G-Drive (вторая игра) и Армянская сборная (третья игра), а также добавить ещё одну игру к полуфинальному этапу.

Полуфиналы 
Первый полуфинал

Результат игры:
 Имени меня
 Город N
 G-Drive
 Михаил Дудиков

 На этой игре в выступлениях команд появлялись: Николай Бандурин — в приветствии «G-Drive»; а также Олег Митяев и Евгений Никишин (чемпион Высшей лиги 2002 в составе команды «УЕздный город») — в приветствии команды «Город N».
 В музыкальном домашнем задании команда «Имени меня» показала пародию на фильм «Богемская рапсодия» если бы он был про группу «Отпетые мошенники», «Город N» посвятили конкурс 150-летию Ивана Поддубного, «G-Drive» поставили конкурс по мотивам «Собачьего сердца», а команда «Михаил Дудиков» показала выступление в стиле фильма «День сурка», в котором всё начинается заново после песни «Третье сентября». За команду должен был выступить Михаил Шуфутинский, но он отказался в последний момент.

Второй полуфинал

Результат игры:
 Сборная Пермского края
 Доктор Хаусс
 Северяне
 Юра

 Второй раз за сезон «Первый канал» показал игры не по порядку. Второй полуфинал вышел в эфир после третьего. Причина переноса эфира — инцидент в Пермском государственном университете и траур, объявленный в Перми.
 В приветствии команды «Юра» принял участие Георгий Черданцев. В приветствии команды «Доктор Хаусс» сыграли Кай Метов и Михаил Гребенщиков.

Третий полуфинал

Результат игры:
 Неудержимый Джо
 ИП Бондарев
 Росы
 Армянская сборная

 В финал прошли победители трёх игр. Остальные команды приглашены на утешительный полуфинал, который состоится в рамках Кубка мэра Москвы.
 В приветствии «Армянской сборной» был показан клип, в котором снялись КВНщики армяне Гарик Мартиросян («Новые армяне»), Ашот Кещян (РУДН), Давид Мурадян (Сборная Пятигорска) и Наталья Еприкян («Мегаполис»), а также Сарик Андреасян и Дмитрий Харатьян.
 В приветствии команды «Росы» принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
 В приветствии и в конкурсе «Ситуация» команды «ИП Бондарев» принял участие КВНщик Алексей Кривеня («Русская дорога»).

Четвёртый (утешительный) полуфинал (в рамках Кубка мэра Москвы)
Дата игры: 27 октября (эфир: 4 ноября)

Жюри: Максим Ликсутов, Вячеслав Муругов, Пелагея, Константин Эрнст, Никита Нагорный, Ксения Разуваева, Юлий Гусман

Кубок мэра Москвы 2021 не проводился, как обычно, в рамках Спецпроекта, а являлся отдельным мероприятием. В рамках игры разыгрывались места в сезоне 2022, среди участников Кубка Тавриды, и в финале сезона 2021, среди проигравших полуфиналистов.

Блок Тавриды:
 Красный лис (Владивосток) — команда из Высшей лиги и Международной лиги 2021
 2х2 (Самара) — команда из Первой лиги 2021
 Поэтессы (Санкт-Петербург) — команда из Премьер-лиги 2021

Блок Высшей лиги:
 Юра (Москва)
 Северяне (Нягань)
 Армянская сборная (Москва)
 Росы (Нижний Новгород)
 ИП Бондарев (Надым)
 Доктор Хаусс (Могилёв)
 Город N (Челябинск)

Решением жюри, первыми командами Высшей лиги 2022 стали Красный лис и Поэтессы. Кубок мэра Москвы получила команда Юра. Также в финал добором проходит и команда Доктор Хаусс.

 Помимо десяти команд основной программы, в качестве гостей выступили действующие обладатели кубка — «Полуостров» (Симферополь).
 В утешительном полуфинале сыграли семь из девяти проигравших полуфиналистов. От игры отказались только команды «G-Drive» и «Михаил Дудиков».
 В выступлении «Северян» приняла участие команда «Борцы», а команде «Доктор Хаусс» помогали участники Сборной Пермского края.
 За команду «Город N» выступили приглашённые звёзды Анатолий Вассерман, Надежда Бабкина, Юрий Куклачёв, Алексей Гоман и Александр Морозов.

Финал 

Результат игры:
 Неудержимый Джо; Сборная Пермского края
 Имени меня
 Доктор Хаусс
 Юра

Чемпионами сезона 2021 стали Сборная Пермского края и «Неудержимый Джо».

 Сезон 2021 — восьмой, в котором чемпионами стали дебютанты, и всего лишь второй в XXI веке, после сезона 2005.
 Впервые чемпионами Высшей лиги стали сразу два дебютанта. К тому же, для обоих чемпионов этот сезон был не только первым в Высшей лиге, но и вообще, поскольку Сборная Пермского края и «Неудержимый Джо» были сформированы специально для участия в сезоне Высшей лиги 2021 перед сочинским фестивалем.
 «Сборная Пермского края» — одиннадцатая команда, занявшая первые места во всех играх чемпионского сезона.
 Впервые два сезона Высшей лиги подряд закончились двойным чемпионством.
 В этом финале было только два конкурса, но максимум за них был 6 баллов, а не 5.
 Эта игра прошла в «Крокус Сити Холл».
 Это шестой финал подряд в котором чемпионом стала команда, не закрывавшая игру. Начиная с сезона 2016, команды, выступившие последними в финальном конкурсе, стали чемпионами три раза, и чемпионство не было единоличным. В 2016 году команда «Азия MIX» закрывала игру лишь в эфире, в то время, как на самом деле выступила предпоследней; в 2018-м, 2020-м и 2021 годах команда, закрывшая финал, разделила чемпионство с другой командой; в сезонах 2017 и 2019 команды, выступившие последними, не стали чемпионами.

Примечания 
Комментарии

Источники